Lindenov ist der Familienname von 
 Hans Lindenov (c. 1558–1620) dänischer Gutspächter und Hauptmann
 Godske Lindenov († 1612), dänischer Admiral und Seefahrer

Siehe auch
 Lindenow